Assaut, en stratégie militaire : attaque pour emporter de force une position.

Histoire militaire 
 Sections d'assaut, plus connues sous le nom de Sturmabteilung (SA), organisation nazi dont est issue la S.S. ;
 Fusil d'assaut, un type d'arme d'épaule inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et encore utilisée de nos jours par la plupart des armées du monde ;
 Char d'assaut, synonyme de char de combat, un véhicule blindé armé d'un canon mobile.

Cinéma 
 Assaut (Assault on Precinct 13) : film américain réalisé par John Carpenter, sorti en 1976.

Presse 
 Assaut : magazine militaire mensuel.

Littérature 
 Assaut : roman américain écrit par Michael A. Stackpole situé dans l'univers étendu de Star Wars et publié en 2000.

Musique 
Sexion d'assaut, groupe de rap

Voir aussi 
 Assaut de la Mosquée rouge : événement politique pakistanais.
 Le terme